Хасаев — фамилия. Известные носители:

 Хасаев, Али-Клыч (1880—1920) — дагестанский атлет-гиревик, борец.
 Хасаев, Ариф Муртузали оглы (род. 1934) — азербайджанский учёный в области разработки месторождений нефти и газа.
 Хасаев, Дукваха — российский чеченский боец смешанных единоборств.
 Хасаев, Ахмед Шейхмагомедович (1932—2021) — советский и российский кардиолог, доктор медицинских наук (1982), профессор (1984), заслуженный врач Российской Федерации (2010).
 Хасаев, Габибулла Рабаданович (род. 1951) — ректор Самарского государственного экономического университета, учёный.
 Хасаев, Хасан Гарунович (1959—2020) — украинский бизнесмен, общественный и политический деятель, футбольный функционер.